Aphodiites är ett släkte av skalbaggar. Aphodiites ingår i familjen Glaresidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Aphodiites